Klaus Homann ist der Name folgender Personen:

* Klaus Homann (Politiker) (1937–2004), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Homann (Manager) (* 1950), deutscher Ingenieur und Manager